Diblastia Trevisan, 1857 – monotypowy rodzaj grzybów obejmujący Diblastia candelaria (L.) Trevis., obecnie klasyfikowany jako Xanthoria candelaria (złotorost postrzępiony),
 Diblastia, synonim Diblastica – dwuwarstwowce.